Das Frenkental gliedert sich in zwei benachbarte Täler im Kanton Basel-Landschaft:

 vorderes Frenkental, siehe Waldenburgertal
 hinteres Frenkental, auch Fünflibertal, siehe Reigoldswilertal